De 16de editie van de UEFA Cup werd voor de 2de keer gewonnen door het Zweedse IFK Göteborg in de finale tegen het Schotse Dundee United.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1986/87